Heterotrissocladius är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Spärck 1923. Heterotrissocladius ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Fjädermyggor
Heterotrissocladius